A Five Nights at Freddy's egy készülő sci-fi, horror film, mely Scott Cawhton, 2014-es játékán, a  Five Night at Freddy's-en alapul. Eredetlieg 2020-ban jelent volna meg, de a film forgatása csúszott, egyrészt Scott miatt, aki egyedül szerette volna megírni a forgatókönyvet. Illetve a COVID-19 járvány miatt. A forgatás 2021. márciusában kezdődött volna, de ez meghiúsult, Scott Cawhton visszavonulása miatt. Jason Blum a film producere megerősítette, hogy a forgatás és a gyártás 2023 februárjában kezdődik, illetve a filmet Emma Tammi rendezi majd. A film speciális effektjeit illetve az animatronikokat a Jim Henson's Creature Shop készíti.

Szinopszis 
A film, a népszerű videojáték franchise első részét dolgozza majd fel. Mike Schmidt, biztonsági őrként kezd dolgozni a Freddy Fazbear Pizzeriában, miután az épületben gyilkosság történik. Mike éjféltől reggel 6-ig dolgozik, hétfőtől péntekig, és ezalatt az idő alatt felfedezi, hogy az épületben tartózkodó Animatronikok: Freddy, Bonnie, Chica és Foxy, éjszaka életre kelnek, és mindenáron meg akarják ölni Mike-ot.

Szereplők

Fejlesztés 
A Warner Brothers, 2015 áprilisában jelentette be, hogy megszerezte a megfilmesítési jogokat, és a tervek szerint Roy Lee, David Katzenberg és Seth Grahame-Smith írja majd. 2015 júliusában változás történt, ugyanis bejelentették hogy Gil Kenan rendezi majd a filmet és hogy ő és Tyler Burton Smith írja majd a filmet. 
2017 januárjában Cawhton, megírta hogy a Warner, olyan történetet rakott össze mely neki nem tetszik. Így rájött, hogy mostantól benne kell lennie az adaptáció írásában. Cawhton márciusban posztol Twitterre, egy képet, melyen egy "Freddy" feliratú székkel és egy Blumhouse Production logóval, mellyel utalt, hogy a film új gyártóhoz került. A film új producere: Jason Blum, megerősítette hogy szorosan együtt fog működni Cawhtonnal az adaptáción. 2017 júniusában Gil Kenan bejelentette hogy nem lesz többé a rendezője, miután a Warner eladta a jogokat. 2018 februárjában jelentették be hogy Chris Columbus, írja és rendezi majd a filmet, és Blum és Cawhton csak producerként vesznek majd részt a projektben.

2018 augusztusában, Cawhton elárulta Twitteren, hogy elkészült a forgatókönyv első változata (Mely az első játék sztoriját foglalja magába), és lehetséges egy második és egy harmadik film is. Még ebben a hónapban Blum azt is kijelentette Twitteren, hogy a filmet 2020-ban tervezik bemutatni. 2018 novemberében Cawhton bejelentette hogy a forgatókönyvet törölte, és újraírja az egészet és hogy a premier tovább késik. 2019 szeptemberében Cawhton bejelentette hogy a film második forgatókönyve elkészült. Jason Blum, egy 2020 júniusában készült interjúban azt mondta, hogy a film aktív fejlesztés alatt áll, de nem szeretnének konkrét megjelenési dátumot mondani. 2020 novemberében Cawhton, Reddit-en elárulta hogy rengeteg forgatókönyvet írt, és most választották ki hogy melyik lesz, és a forgatás 2021 márciusában kezdődik. Ezek mellett mellékelte azokat a forgatókönyveket melyeket kukázott.

2021. szeptember. 29-én, azonban kiderült hogy a kiválasztott forgatókönyv, ami a "Mike" nevet viselte, törlésre került, és a forgatás nem kezdődött meg 2021 tavaszán, ahogy Scott és Jason szerette volna. Ezért természetesen a premier is bizonytalan időpontra került. Azonban Blum kiposztolta, hogy a film még mindig folyamatosan fejlesztés alatt áll, de nem szeretne olyan történetet írni, ami nem tetszik majd Scott-nak. 

2022. márciusában, Blum kijelentette hogy a film már vészesen közel járnak már a megvalósításhoz, és hogy ha minden jól megy a film 2023-ban mozikba kerülhet.

2022. augusztusában Jason Blum posztolt egy képet Twitterre, melyen a Jim Henson's Creature Shop (Ami, történetesen egy speciális effektusokkal foglalkozó cég) egyik alkalmazottja, az Animatronikok deisgn-ján dolgozik.

2022 októberében, Jason Blum bejelentette Twitteren, hogy a film forgatása 2023 februárjában kezdődik és, hogy a filmet Emma Tammi rendezi majd illetve hivatalosan is megerősítette, hogy az Animatronikokat a Jim Henson's Creature Shop készíti.
2022 decemberében, a Deadline arról számolt be, hogy Matthew Lillard és Josh Hutcherson csatlakozott a filmhez, ismeretlen szereplőkként. Másnap Dawko a St. Jude jótékonysági közvetítésen leleplezte, hogy Matthew Lillard William Afton, míg Josh Hutcherson Mike Schmidt szerepét kapta. Ugyanebben a streamben bejelentették, hogy Piper Rubio kapta, Mike húgának, Abby-nek a szereptét, emellett Mary Stuart Masterson is csatlakozott a gárdához, mint egy egyelőre ismeretlen női gonosztevő. 

2023 januárjában bejelentették, hogy Elizabeth Lail is csatlakozott a gárdához, mint Vanessa, ezek mellett leleplezték, Mike, Abby és Vanessa karakterleírását. 

2023. február. 1-jén hivatalosan elkezdték a filmet forgatni, New Orleansban, Louisanában.

Gyártó vállalatok 

 Blumhouse Production
 Jim Henson's Creature Shop
 Striker Entertaiment

Érdekességek 

 2021-ben készült egy sci-fi, horror, a Willy mesevilága, Nicolas Cage főszereplésével, ami túlságosan hasonlít Five Nights at Freddy's történetéhez, bár ezt a rendező tagadta
 Ez lesz a Blumhouse Production első videojáték adaptációja.
 Jason Blum elárulta hogy a cégnek ez a most a legfontosabb munkája.
 2020. szeptemberében, Jason Blum elárulta hogy történethez MatPat Five Nights at Freddy's teória videóit tanulmányozta.
 Jason Blum elárulta, hogy a Halloween franchise sztárja, Jamie Lee Curtis szerepelhet majd a filmben.
 Jack Black TikTok oldalán Five Nights at Freddy's-el kapcsolatos videókat gyártott, mely arra utalhat hogy szereplni fog majd a produkcióban.
 Scott Cawhton, elárulta hogy a film sztorija egy Mike nevű férfiről fog szólni, aki valószínűleg a játék főhőse Michael Afton (Aki az első részben Mike Schmidt álnévvel szerepel), lehet, mivel apja a játék antagonistája William Afton a gyilkos.
 A film munkacíme: "Bad Cupcake" (magyar fordításban: Rossz sütemény, ami Chica kis muffinjára utal).

Jegyzetek

Források 
 A Five Nights at Freddy's film az Internet Movie Database-en. (angolul)